Hieronder staan de statistieken en wedstrijden van de Belgische voetbalploeg Cercle Brugge in het seizoen 2003-2004. Dit was het eerste seizoen van Cercle in eerste klasse na 6 jaar tweede klasse.

Behaalde eindresultaat 
In de Jupiler League eindigde Cercle als 14e met 35 punten.
In de Beker van België werd Cercle in de 1/4e finales uitgeschakeld door Excelsior Moeskroen.

Spelerskern

Trainersstaf 
Jerko Tipurić (Technisch Directeur)
Ronny Desmedt (Assistent-Trainer)
Danny Vandevelde (Keepertrainer)

Resultaten

Zie ook 
Eerste klasse 2003-04 (voetbal België)
Beker van België 2003-04

Cercle Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2003/04